Ghislain Gimbert (Roanne, 7 augustus 1985) is een Franse profvoetballer. Hij is een aanvaller en speelt sinds augustus 2015 voor Le Havre AC. Voordien was hij actief bij onder meer SV Zulte Waregem.

Statistieken

Bijgewerkt op 17 juli 2015

Zie ook
Lijst van spelers van SV Zulte Waregem

Frans voetballer